Хурцила́ва — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Хурцилава, Инга (род. 1975) — грузинская шахматистка, гроссмейстер (2013) среди женщин.
 Хурцилава, Ирадион Павлович (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Хурцилава, Муртаз Калистратович (род. 1943) — советский грузинский футболист, футбольный тренер.
 Хурцилава, Отари Гивиевич (род. 1950) — доктор медицинских наук, профессор, ректор СЗГМУ им. Мечникова.
 Хурцилава, Теймураз (род. 1979) — грузинский боксёр.
 Хурцилава, Шота Иванович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.